Samerski ist der Familienname folgender Personen:

 Silja Samerski, deutsche Sozialwissenschaftlerin, Biologin und Hochschullehrerin
 Stefan Samerski, (* 1963), deutscher katholischer Theologe, Priester, Kirchenhistoriker, Hochschullehrer und Sachbuchautor